Le Souffle des dieux est le titre de plusieurs œuvres :

 Le Souffle des dieux, film de Rollin S. Sturgeon sorti en 1920 ;
 Le Souffle des dieux, film de Jan Schmidt-Garre sorti en 2012 ;
 Le Souffle des dieux, roman de Bernard Werber publié en 2005.